Motta může být:

 Ed Motta (* 1971), brazilský zpěvák
 Gianni Motta (* 1943), italský cyklista
 Giuseppe Motta (1871–1940), švýcarský politik
 José Vianna da Motta (1868–1948), portugalský hudební skladatel
 Luigi Motta (1881–1955), italský spisovatel 
 Maria Teresa Mottaová (* 1963), italská judistka
 Stalin Motta (* 1984), kolumbijský fotbalista
 Thiago Motta (* 1982), italský fotbalista brazilského původu

 Motta de' Conti, obec v Itálii
 Motta S.p.A., italský výrobce cukrovinek
 Motte nebo motta, typ středověkého opevnění